Язвицы — название населённых пунктов в России:

 Язвицы — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Язвицы — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Язвицы — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Язвицы — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Язвицы — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Язвицы — деревня в Городском округе город Бор Нижегородской области.
 Язвицы — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Язвицы — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.